

Pessoas
Barry McGuire (1935), cantor e compositor americano. 
Brian McGuire (1945-1977), piloto de automóveis australiano.
Dick McGuire (1926-2010),  basquetebolista americano.
Dorothy McGuire (1916-2001), atriz americana.

Outros
McGuire (Fórmula 1), equipa australiana de fórmula 1
McGuire BM1, carro da McGuire na temporada da fórmula 1 de 1977.
McGuire AFB, localidade dos Estados Unidos da América.
Lizzie McGuire, série de televisão protagonizada por Hillary Duff emitida entre 2001 e 2004.
The Lizzie McGuire Movie, filme de 2003 baseado na série de televisão.

Desambiguações de sobrenomes